Grandis:

 Grandis () — американская компания по производству магниторезистивной памяти MRAM ().
 Mitsubishi Grandis — модель автомобиля японской компании Mitsubishi Motors.
 GRANDIS — музыкальный коллектив в стиле Рэпкор, ню-метал.

Примечания